Список мировых 5G-сетей

Коммерческие сети 
Внимание: Этот список сетевых развертываний не подразумевает какого-либо крупного развертывания или национального охвата.

Ссылки

См. также 
 Список UMTS сетей
 Список HSUPA сетей
 Список HSPA+ сетей
 Список CDMA2000 сетей
 Список LTE-сетей

5G
Списки:Техника